Ялинка — зменшувальна або просторічна назва дерева ялини (смереки) (Picea).
 Ялинка — прикрашене дерево ялини, ялиці або сосни.
 Різдвяна ялинка — традиційна святкова декорація, символ Різдва.
 Новорічна ялинка — атрибут свята Нового року, запроваджений у 1935 році в СРСР на заміну різдвяній ялинці.
 Штучна ялинка — конструкція у вигляді живої ялинки, що зазвичай використовується в період різдвяних свят.
 «Ялинка» — казка Ганса Крістіана Андерсена.
 «Ялинка» — оповідання М. М. Коцюбинського.
 «Ялинка» — український футбольний клуб з селища міського типу Великого Бичкова Рахівського району Закарпатської області.

Топонім 

 Ялинка (Jelinka) — село українського Закерзоння в ґміні Любича-Королівська Томашовського повіту Люблінського воєводства.

 Ялинка (Jedlinka) — село в Словаччині, Бардіївському окрузі Пряшівського краю.

 Ялинка — зупинний пункт Ніжинського напряму Південно-Західної залізниці.

Інше 
 Ялинка фонтанна — при бурінні — частина фонтанної арматури
 Ялинка підводна сервісна — при бурінні — противикидний превентор
 Ялинка — візерунок, що своєю формою нагадує гілки ялини (вишивка, візерункова кладка цегли, паркету і т. ін.).
 Ялинка — доїльний майданчик, на якому станки розташовані по обидва боки проходу для доярок під певним кутом до нього.
 Ялинка — довга жердина із залізним наконечником, яку на Дніпрі використовували для відштовхування від дна при проведенні барок проти течії.
 Ялинка — одна з назв хвоща польового.
 Ялинка — в лижварстві — спосіб піднімання на схил.

Див. також 
 Ялинки (значення)
 Ялиночка — персонаж книжки М. М. Носова «Пригоди Незнайка і його товаришів».
 «Ёлочка» — радянський фотоапарат.

Примітки